Zineddine Ferhat (Bordj Menaïel, 1 de janeiro de 1993) é um futebolista argelino que atua como meio campista pelo Aytemiz Alanyaspor.

Referencias
 http://www.ogol.com.br/player.php?id=291854

Futebolistas da Argélia
Futebolistas do USM Argel
Futebolistas do Havre Athletic Club
Futebolistas do Nîmes Olympique
Jogadores da Seleção Argelina de Futebol
Futebolistas do Alanyaspor